Виља де Тамазулапам дел Прогресо има више значења:

 Општина Виља де Тамазулапам дел Прогресо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља де Тамазулапам дел Прогресо (Виља де Тамазулапам дел Прогресо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику